Leiothrichidae — родина горобцеподібних птахів, що включає 16 родів і 133 види. Представники родини мешкають в Азії і Африці.

Опис 
Представники родини Leiothrichidae — співочі птахи дрібного і середнього розміру. Їхнє забарвлення є переважно коричневим, однак деякі частини оперення на голові, грудях і животі можуть бути білими, сірими або чорними, рідше жовтими. червоними, зеленими або синіми. Представникам родини Pellorneidae зазвичай не притаманний статевий диморфізм. Вони мають округлої форми крила, відносно довгі хвости і голови, товсті і короткі шиї. Лапи міцні, у частини видів пристосовані до наземного способу життя. Дзьоби подібні до дроздових.

Більшість представників родини Leiothrichidae мешкають в Південно-Східній Азії і на Індійському субконтиненті. Вони живуть в різномінітних природних середовищах: саван до густих тропічних лісів. Живляться переважно комахами, хоча багато видів також споживають ягоди, плоди, насіння і нектар, а найбільші представники родини є всеїдними і можуть полювати на дрібних хребетних.

Таксономія і систематика 
Раніше представників родини Leiothrichidae поміщали до родини тимелієвих (Timaliidae), однак за результатами ґрунтовного молекулярно-філогенетичного дослідження надродини Sylvioidea вони були виділені в окрему родину.

За класифікацією, утвердженою Міжнародним орнітологічним конгресом, виділяють 16 родів і 133 види:
 Гірська чагарниця (Grammatoptila) — 1 вид (рід монотиповий)
 Кутія (Cutia) — 2 види
 Сіроголова сибія (Laniellus) — 2 види
 Багатобарвна чагарниця (Trochalopteron) — 19 видів
 Сибія (Actinodura) — 9 видів
 Montecincla — 4 види
 Мінла (Minla) — 1 вид (рід монотиповий)
 Рудоспинна джоя (Leioptila) — 1 вид (рід монотиповий)
 Мезія (Leiothrix) — 2 види
 Велика мінла (Liocichla) — 5 видів
 Довгохвоста сибія (Heterophasia) — 7 видів
 Argya — 16 видів
 Кратеропа (Turdoides) — 19 видів
 Чагарниця (Garrulax) — 14 видів
 Сірогорла чагарниця (Ianthocincla) — 8 видів
 Бурохвоста чагарниця (Pterorhinus) — 23 види

Ґрунтовне молекулярно-філогенетичне дослідження родини Leiothrichidae, опубліковане в 2018 році, призвело до значного перегляду таксономічної класифікації. Низка видів, яких раніше відносили до роду Чагарниця (Garrulax), були переведені до відновлених родів Сірогорла чагарниця (Ianthocincla) і Бурохвоста чагарниця (Pterorhinus). Ці три клади розійшлися в міоцені, 7-9 млн років назад. Також був розділений рід Кратеропа (Turdoides). Низку представників. яких раніше відносили до цього роду, було переведено до роду Argya.

Примітки

Посилання 
      
 Collar, N. J., and C. Robson. 2007. Family Timaliidae (babblers). Pages 70–291 in J. del Hoyo, A. Elliott, and D.A. Christie (editors), Handbook of the Birds of the World Volume 12: Picathartes to Tits and Chickadees. Lynx Edicions, Barcelona.
 Gelang, M., A. Cibois, E. Pasquet, U. Olsson, P. Alström and P.G.P. Ericson. 2009. Phylogeny of babblers (Aves, Passeriformes): major lineages, family limits and classification. Zoologica Scripta 38: 225–236.

Родини птахів
Горобцеподібні